Amphoe Mueang Maha Sarakham (Thai: )  ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Maha Sarakham. Die Provinz Maha Sarakham liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Maha Sarakham liegt im Herzen des Isan, inmitten der Khorat-Hochebene. Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt etwa 450 Kilometer.

Benachbarte Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Kae Dam, Wapi Pathum, Borabue, Kosum Phisai und Kantharawichai der Provinz Maha Sarakham, Amphoe Khong Chai der Provinz Kalasin sowie die Amphoe Changhan, Mueang Roi Et und Si Somdet der Provinz Roi Et.

Geschichte 
Der Distrikt wurde 1913 von Uthai Sarakham in Mueang Maha Sarakham umbenannt.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Maha Sarakham befindet sich die Rajabhat-Universität Maha Sarakham.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Maha Sarakham ist in 14 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 185 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Maha Sarakham (Thai: ) umfasst den gesamten Tambon Talat.

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Waeng Nang (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Waeng Nang. 

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Khwao (Thai: )
 Tha Tum (Thai: )
 Waeng Nang (Thai: )
 Khok Ko (Thai: )
 Don Wan (Thai: )
 Koeng (Thai: )
 Kaeng Loeng Chan (Thai: )
 Tha Song Khon (Thai: )
 Lat Phatthana (Thai: )
 Nong Pling (Thai: )
 Huai Aeng (Thai: )
 Nong No (Thai: )
 Bua Kho (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Maha Sarakham von amphoe.com (in Thai)

Maha Sarakham